Futscher ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christian Futscher (* 1960), österreichischer Schriftsteller
 Gerald Futscher (* 1962), österreichischer Pianist und Komponist
 Vasco Futscher Pereira (1922–1984), portugiesischer Diplomat